.ru – domena internetowa przypisana do Rosji
 Ru.tv – kanał muzyczny w języku rosyjskim
 Ru – znak japońskich sylabariuszy hiragana (る) i katakana (ル)
 Ruten (Ru, łac. ruthenium) – pierwiastek chemiczny